Wielingen est un nom propre pouvant référencer:

 Le passage Wielingen: passage navigable entre les bancs de sable de l'estuaire de l'Escaut et la mer du Nord, en Belgique.

 La classe Wielingen: une classe de frégates de la marine belge, construite dans les années 1970.

 La frégate Wielingen, premier des quatre navires de sa classe.